Сан Кристобал Амолтепек има више значења:

 Општина Сан Кристобал Амолтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал Амолтепек (Сан Кристобал Амолтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику